Lassus ist der Familienname folgender Personen:

 Dysmas de Lassus (* 1956), französischer Mönch, Generalminister der Kartäuser
 Jean Lassus (1903–1990), französischer Christlicher Archäologe
 Jean-Baptiste-Antoine Lassus (1807–1857), französischer Architekt
 Francis Lassus (* 1961), französischer Jazzmusiker
 Orlande de Lassus (1532–1594), franko-flämischer Komponist und Kapellmeister, siehe Orlando di Lasso
 Pierre Lassus (1741–1807), französischer Mediziner

Sonstiges:
 Lassus Mountains, Gebirge auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis